Pomáda má více významů:

 Pomáda – kosmetický přípravek
 Pomáda (film) –  americký muzikální film z roku 1978
 Pomáda (muzikál) – americký muzikál, prvně uvedený roku 1971 v Chicagu

Související články 
 Pomada – alkoholický nápoj, původem z ostrova Menorca

Externí odkazy